Эйн-Ке́рем (, ) — район юго-западной части Иерусалима. В переводе с иврита на русский название означает «Источник в винограднике». Присоединен к Иерусалиму в 1948 году.

На территории Эйн-Ке́рем расположен один из двух кампусов больницы «Хадасса» — одного из ведущих медицинских центров Израиля, а также ряд христианских церквей и монастырей.

В христианской традиции 
С этим местом христианская традиция связывает два важных события: рождение Иоанна Крестителя, он же Иоанн Предтеча, и встречу Девы Марии с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя.

В Эйн-Кереме на небольшом расстоянии друг от друга расположено несколько монастырей и церквей, в том числе:
 Горненский православный женский монастырь, основанный архимандритом Антонином (Капустиным) в 1871 году. Рядом с Казанской церковью Горненского монастыря находятся столб от дома праведных Захарии и Елизаветы и камень, на котором, по преданию, святой Иоанн Предтеча сказал народу свою первую проповедь.
 Католический храм Святого Иоанна Крестителя, построенный в 1939 году на месте развалин более ранних церквей. Здесь, по преданию, родился Иоанн Креститель в доме праведных Захарии и Елизаветы. Место рождения Иоанна находится в гроте церкви, где под престолом на мраморной плите имеется надпись: «HIC PRECURSOR DOMINI NATUS EST» (Здесь родился Предтеча Господень).
 Церковь Посещения — католическая церковь (XX век) на руинах древней церкви на предполагаемом месте Встречи Марии и Елизаветы, произошедшей в загородном доме праведных Захарии и Елизаветы.
 Греческая православная церковь, построенная в 1894 году на месте более ранней церкви.
 Монастырь Сестер Сиона, принадлежащий ордену Богоматери в Сионе (). Монастырь Сестер Сиона основан в 1860 году крестившимся евреем Альфонсом Ратисбоном, здесь же и похороненным.
В 3 км западнее от Эйн-Карема находится францисканский монастырь святого Иоанна Крестителя в Пустыни, построенный в начале XX века на месте, где, по преданию, праведная Елизавета укрывала младенца Иоанна от преследования воинов царя Ирода (Избиение младенцев). На территории монастыря находятся гробница праведной Елизаветы и грот, в котором, по преданию, Елизавета укрыла Иоанна, и жил Иоанн после смерти своей матери. Интерьер церкви расписан фресками мелкитами-католиками, арендовавших монастырь с 1978 по 2001 год.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

  Больница Хадасса Эйн-Керем.

Достопримечательности Иерусалима
Места паломничества
География Евангелий
Районы Иерусалима
Иоанн Креститель